Only:

 «Only» — песня Ники Минаж 2014 года.
 «Only» — песня группы Nine Inch Nails 2005 года.